Generalkonsistorium, teilweise auch General-Konsistorium, ist die Bezeichnung für: 

Evangelisch-Lutherisches General-Konsistorium für das Russische Kaiserreich, St. Petersburg
Generalkonsistorium (Consistoire générale), Straßburg im Elsass
Generalkonsistorium für die Grafschaft Hohenlohe, Öhringen
Generalkonsistorium der Generaldiözese Bremen-Verden, Stade
Generalkonsistorium der Augsburgischen Konfession der evangelischen Kirche, Köln
Generalkonsistorium, Posen
Generalkonsistorium, Mainz